

Toponyme 

 Reboledo est une ville de l'Uruguay.

Patronyme 

 Héctor López Reboledo (?-), ancien entraîneur uruguayen de basket-ball.
Patronyme hispanique